Tamar Salah (1986. április 3. –) palesztin labdarúgó, a Hilal Al-Quds hátvédje.

További információk 
 

1986-ban született személyek
Palesztin labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek